Samburu kan syfta på:
Samburu County – ett distrikt i Kenya
Samburu (folk) – en etnisk grupp i Kenya
Samburu (språk) – ett språk (eller dialekt av maa)
Samburu (nationalpark) – en nationalpark i Kenya
Samburu South Airport – flygplats i Kenya